Con Ferdinando I possiamo intendere:
 il nome di diversi monarchi
 Ferdinando I il Grande – re di Castiglia e León (ca. 1000-1065, re dal 1037).
 Ferdinando I del Portogallo e di Algarve (1345-1383, re dal 1367)
 Ferdinando I di Aragona detto "Il Giusto" – re di Aragona e di Sicilia (1412-1416).
 Ferdinando I di Napoli – re di Napoli (1458-1494)
 Ferdinando I di Braganza – secondo Duca di Braganza (1461-1478)
 Ferdinando I d'Asburgo – arciduca d'Austria (1520-1564), re d'Ungheria e re di Boemia (1526-1564) e imperatore del Sacro Romano Impero (1558-1564).
 Ferdinando I de' Medici – granduca di Toscana (1587-1609)
 Ferdinando I di Parma, Piacenza e Guastalla (1751-1802, duca dal 1765)
 Ferdinando I di Borbone – re del regno delle Due Sicilie unificato (1816-1825); era stato in precedenza re di Napoli con il nome di Ferdinando IV (di Napoli) (1759-1799, 1799-1806 e 1815-1816) e re di Sicilia con il nome di Ferdinando III (di Sicilia) (1759-1816)
 Ferdinando I d'Austria – imperatore d'Austria e come Ferdinando V re d'Ungheria (1835-1848).
 Ferdinando di Romania – (1865-1927, re dal 1914)
 Ferdinando di Bulgaria – (1861-1948, principe 1887-1908, zar 1908-1918)
 Ferdinando I° re di Napoli – film del 1959 diretto da Gianni Franciolini